Kluki ist der Name folgender polnischer Orte:
 Kluki (Powiat Bełchatowski) in der Woiwodschaft Łódź (deutsch Klucksdorf)
 Kluki (Kałuszyn) in der Woiwodschaft Masowien
 Kluki (Mińsk Mazowiecki) in der Woiwodschaft Masowien
 Kluki (Smołdzino) in der Woiwodschaft Pommern (deutsch Klucken)
 Kluki (Przelewice) in der Woiwodschaft Westpommern (deutsch Klücken)

Kluki ist der Name folgender Seen:
 Jezioro Kluki in der Woiwodschaft Westpommern (deutsch Klückensee)

Siehe auch:
 Kluky
 Clukey